Constanza de Habsburgo o Constanza de Austria (en alemán, Constanze von Österreich; Graz, 24 de diciembre de 1588-Varsovia, 10 de julio de 1631) fue archiduquesa de Austria por nacimiento, y reina de Polonia y gran duquesa de Lituania como esposa del rey Segismundo III Vasa. Por la herencia de su marido, se consideraba también reina de Suecia, pero nunca fue reconocida como tal en ese país, de cuyo trono había sido derrocado Segismundo. 

Era la quinta hija de los archiduques Carlos II de Estiria y María Ana de Baviera. Sus abuelos paternos eran el emperador Fernando I de Habsburgo y Ana de Bohemia, hija a su vez de Vladislao II, rey de Bohemia y Hungría. Sus abuelos maternos eran el duque Alberto V de Baviera y Ana de Habsburgo-Jagellón.

Biografía 
Hermana de Ana de Habsburgo, a la muerte de esta en 1598, su esposo el rey Segismundo Vasa decidió casarse en segundas nupcias con Constanza. La ceremonia oficial se celebró el 11 de diciembre de 1605.

Constanza fue una ambiciosa política. Inmediatamente después de la boda, hizo esfuerzos para influir en la política. Construyó una fuerte facción de seguidores, con la organización de matrimonios entre sus doncellas y nobles poderosos. Representó los intereses de la familia Habsburgo en Polonia, e influyó en el nombramiento de cargos en la corte, el gobierno y la Iglesia. Su confidente más cercana fue Urszula Meyerin.
 
Constanza hablaba español, latín e italiano. Aprendió polaco después de la boda, pero no le gustaba utilizarlo. Era muy religiosa e iba a misa dos veces al día. También fue una mecenas de clérigos, pintores y arquitectos. Financió los edificios de varios palacios para sus hijos, pero también fue descrita como una persona económica.
 
En 1623, Constanza compró Żywiec a Mikołaj Komorowski, que estaba prohibido por la ley a los miembros de la familia real y provocó malentendidos con el Parlamento. Un tiempo después (en 1626) prohibió a los judíos instalarse en la ciudad (de non tolerandis Judaeis). 
 
Constanza quiso asegurar la sucesión de su propio hijo en el trono, más que el hijo del anterior matrimonio de su marido, pero no tuvo éxito. Murió de un derrame cerebral.

Descendencia 
El matrimonio tuvo siete hijos:
 Juan Casimiro (1607-1608).
 Juan II Casimiro (1609-1672), rey de Polonia y gran duque de Lituania. 
 Juan Alberto (1612-1634), obispo de Cracovia. 
 Carlos Fernando (1613-1655), duque de Opole. 
 Alejandro Carlos (1614-1655).
 Ana Constanza (1616).
 Ana Catalina Constanza (1619-1651).

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVI
Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVII

Grandes Duquesas de Lituania del siglo XVII
Reinas consortes de Polonia del siglo XVII
Casa de Vasa

Sepultados en la Catedral de Wawel
Nacidos en Graz
Constanza
Fallecidos en Varsovia